A 45ª edição da Vuelta decorreu entre 24 de abril a 15 de Maio de 1990 entre as localidades de Benicassim e Madrid. A corrida foi composta por recorrido de 21 etapas, num total de mais de 3711 km, com uma média de 39,224 km/h.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1990
1990 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1990